Bafoulabé (cercle), een bestuurlijke eenheid in Mali
 Bafoulabé (stad), de hoofdstad van bovengenoemde cercle